Kansas kan syfta på:

 University of Kansas – ett universitet beläget i Lawrence, Kansas
 Kansas Jayhawks – atletisk program på University of Kansas 
 Kansas Speedway – en racerbana i Kansas City, Kansas
 Kansasprofeterna – ett samlande namn för en grupp predikanter som verkade i Metro Christian Fellowship (MCF) i Kansas City, Kansas under åren omkring 1990
 3124 Kansas – en asteroid

Geografi
 Kansas – en delstat i Mellanvästern i USA
 Kansas, Alabama
 Kansas, Illinois
 Kansas, Ohio
 Kansas, Oklahoma
 Kansas River

Kultur
 Kansas (film) – film från 1988 med Matt Dillon och Andrew McCarthy
 Kansas (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband bildat 1970
 Kansas (musikalbum) – ett album från 1974 av rockbandet ovan
 Kansas – ett avsnitt av Farscape, se Lista över avsnitt av Farscape

Se även
 Kansas City